Vitesse kwam in het seizoen 2001/2002 voor het 13e seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond tot december 2001 onder leiding van trainer Ronald Koeman; daarna werd Edward Sturing de trainer tot het einde van het seizoen.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen met 60 punten als 5e. Vitesse plaatste zich daardoor voor Europees voetbal.
In de KNVB beker werd Vitesse in de eerste ronde van de knock-outfase uitgeschakeld door Fortuna Sittard, met een sudden death-doelpunt in de verlenging.

Vitesse trok in de competitie gemiddeld 24.756 bezoekers naar GelreDome.

In 2001 is Martin Esveld onderscheiden als Gouden Vitessenaren. Esveld bekleedde jaren diverse functies binnen Vitesse.

Selectie en statistieken
Alle spelers die gedurende het seizoen 2001/02 minimaal één officiële wedstrijd hebben gespeeld voor het eerste elftal worden in het onderstaande overzicht tot de selectie gerekend.

Legenda

Topscorers

Mutaties

Aangetrokken in zomer

Vertrokken in zomer

Aangetrokken in winter

Vertrokken in winter

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 2001/02
 KNVB beker 2001/02

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2001/02